Quealy ist der Familienname folgender Personen:

 Gerit Quealy, US-amerikanischer Schriftsteller, Herausgeber, Shakespeare-Forscher und Schauspieler
 Michael Quealy, ehemaliger Fine-Gael-Politiker in Irland
 Patrick Quealy (1857–1930), Gründer von Kemmerer, Wyoming

Siehe auch:
 Queally